Ан-Нуайми () — династия шейхов (c 1816 года) и эмиров Аджмана (с 1971 года по настоящее время).

Происхождение и история династии 
Род Ан-Нуайми происходит из племени ан-Нуайм. До XIX века территория нынешних владений Ан-Нуайми находилась под властью клана аль-Касими из Рас-эль-Хаймы. Независимость Аджмана была провозглашена шейхом Рашидом I ибн Хумайдом ан-Нуайми в 1820 году, после того как англичане разгромили Рас-эль-Хайму. В марте 1892 года шейх Хумайд II ибн Рашид ан-Нуайми (1891—1900) вместе с другими шейхами Договорного Омана подписал с правительством Великобритании «Исключительное соглашение», в силу которого над Аджманаом фактически был установлен британский протекторат: отныне шейх Аджмана больше не имел права вести международные переговоры и подписывать соглашения с другими государствами, а равно не мог ни уступать, ни продавать, ни сдавать в аренду какие-либо части своей территории. В 1900 году шейх Хумайд II был убит своим дядей Абд аль-Азизом II (1900—1908), основавшим линию рода ан-Нуайми, правящую в Аджмане до сих пор. При его внуке Рашиде III ибн Хумайде (1928—1981) Аджман в 1971 году вступил в состав Объединенных Арабских Эмиратов, а шейх ан-Нуайми принял титул эмира. В период правления Рашида III в Аджмане были построены и открыты первые школы и больницы (1964—1965 годы), была сооружена электростанция, заработала телефонная линия (1970-е годы).

Генеалогическое древо династии

Источники 
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — : Вече, 2004. — 544 с.

 
Аджман